Ел Чавењо има више значења:

 Ел Чавењо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Чавењо, Октавио Лара Мартинез (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Чавењо (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику